Graumarkt steht für

 Grauer Markt, Handel von Gütern außerhalb einer direkten gesetzlichen Kontrolle
 Grauer Kapitalmarkt, unregulierter Kapitalmarkt in Deutschland
 Handel per Erscheinen von Wertpapieren